

Astronomia 
 N8 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 N8 – codice vettore IATA di CR Airways e Salaam Express Air Services

Strade 
 N8 – strada nazionale irlandese Portlaoise-Cork
 N8 – strada nazionale sudafricana Upington—Maseru Bridge

Tecnologia 
 Nokia N8 –  telefono cellulare prodotto dalla Nokia.

Altro 
 n8 – notte, abbreviazione usata in chat